John Isner era il detentore del titolo ma non ha partecipato al torneo.
Jiří Veselý ha battuto in finale Adrian Mannarino per 6-3, 6-2.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno. 

 David Ferrer (ritirato)
 Ernests Gulbis (secondo turno)
 Roberto Bautista Agut (secondo turno, ritirato)
 Kevin Anderson (semifinale)
 Tommy Robredo (ritirato)

  Santiago Giraldo (primo turno)
  Guillermo García-López (primo turno)
  Steve Johnson (quarti di finale)
  Lu Yen-hsun (secondo turno)

Wildcard 

  Michael Venus (secondo turno)
  Rubin Statham (primo turno)

  Borna Ćorić (primo turno)

Qualificati 

  Alejandro González (primo turno)
  Kenny de Schepper (secondo turno)

  Gō Soeda (primo turno)
  Jiří Veselý (campione)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Heineken Open 2015
ATP World Tour 2015